Петро Потоцький (1612—1647/48) — снятинський староста.
 Петро Потоцький (1622—1657) — брацлавський воєвода.
 Петро Потоцький (1629—1649) — ротмістр.
 Петро Потоцький (1629—1649) — люблінський каштелян.
 Петро-Ян Потоцький (1679—1726) — чернігівський воєвода.
 Петро-Франциск Потоцький (1745—1829) — генерал-майор.

Потоцькі